Dolphin F.C. se poate referi la:

 Dolphins F.C., club de fotbal situat în orașul Port Harcourt, Nigeria
 Dolphin F.C., fost club de fotbal din Dublin, Irlanda
 Dolphin RFC, un club de rugby din Cork, Irlanda